Agardh ist der Nachname folgender Personen:
 Carl Adolph Agardh (1785–1859), schwedischer Botaniker
 Jacob Georg Agardh (1813–1901), schwedischer Botaniker und Sohn von Carl Adolph Agardh

Siehe auch:
 Aagaard